Ла Енсенада има више значења:

 Ла Енсенада (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Енсенада (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Енсенада (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Енсенада (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Енсенада (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Енсенада (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Енсенада (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Енсенада (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Енсенада (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Енсенада (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Енсенада (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енсенада (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енсенада (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енсенада, Сан Хуан (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енсенада (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Енсенада (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику